Ernst Voss bzw. Ernst Voß ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Voß (1726–1793), deutscher Justizrat und preußischer Gesandter
 Ernst Voss (Philologe) (1860–1937), deutscher Philologe
 Ernst Voss (Unternehmer) (1842–1920), deutscher Schiffsbaukonstrukteur
 Ernst Voß (1886–1936), deutscher evangelischer Geistlicher und Bibelübersetzer
 Ernst Voss (Kriminalbeamter) (1890–1970), deutscher Landwirt und Polizeibeamter 
 Ernst Carl Johann Heinrich Voss (1860–1937), Professor für Deutsche Philologie
 Ernst-Heinrich Voß (1899–1943), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Ernst Ludwig Voss (1880–1961),  deutscher Rundfunkpionier